Tossal Rodó (Algerri), cim del municipi d'Algerri (Noguera)
 Tossal Rodó (Cabra del Camp), cim del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp)
 Tossal Rodó (Cercs), muntanya del municipi de Cercs (Berguedà)
 Tossal Rodó (Guardiola de Berguedà), cim del municipi de Guardiola de Berguedà (Berguedà)
 Tossal Rodó (Castelldans), cim del municipi de Castelldans (Garrigues)
 Tossal Rodó (Fontanals de Cerdanya), cim del municipi de Fontanals de Cerdanya (Cerdanya)
 Tossal Rodó (Guixers), cim dels municipis de Gòsol (Berguedà) i Guixers (Solsonès)
 Tossal Rodó (Granyanella), cim del municipi de Granyanella (Segarra)
 Tossal Rodó (Navès), cim del municipi de Navès (Solsonès)
 Tossal Rodó (Odèn), cim del municipi d'Odèn (Solsonès)
 Tossal Rodó (Os de Balaguer), cim del municipi d'Os de Balaguer (Noguera)
 Tossal Rodó (Santa Coloma de Queralt), cim del municipi de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
 Tossal Rodó (Tarrés), cim dels municipis de Tarrés (Garrigues) i Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà)
 Tossal Rodó (Vilaplana), cim del municipi Vilaplana (Baix Camp)

Vegeu també 
 Puig Rodó
 Turó Rodó